Åh Abe er en samling af 7 cd'er med børnesange af forskellige danske musikere og sangere. Cd'erne blev udgivet i årene 1993-99. Pladerne Åh Abe! (1993), Pa-Pagegøje (1994), Tangokat (1995) og Hej Frede! (1996), som udkom fra 1994 og frem til 1997 modtog hver en grammy for "Årets Danske Børneudgivelse" til Dansk Grammy. Disse fire albums indeholder nyfortolkninger af kendte danske børnesange mens albummerne Hemli' Helikopter (1997) og Tusindvis af Is! (1999) indeholder nyskrevne sange. Albummet Nissekys og stjernedrys fra 1998 indeholder nyfortolkninger af kendte danske julesange.

Albums

Åh Abe

Pa-Papegøje

Tangokat

Hej Frede

Hemli' Helikopter

Nissekys og stjernedrys

Tusindvis af Is!

Koncerter 
Åh Abe bestod også af 4 koncerter i Danmark for både børn og voksne, der spillede over 2 weekender i for-sommeren. Arrangementet startede for første gang i 1995 og udsprang af udgivelsen af børne-cd'en af samme navn, som udkom i 1993. Sidste gang Åh Abe-koncerterne fandt sted var i 2007 med et underskud på 2,5 million kroner. Koncerterne var arrangeret af Muskelsvindfonden.

Album fra Danmark
Børneunderholdning